Champions League 2008 steht für:
 AFC Champions League 2008, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2008, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2008, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2007/08
 Champions League 2008/09
 Champions League